Президентские выборы на Кипре прошли 13 декабря 1959 года стали первыми в истории страны. В выборах участвовали два кандидата: Макариос III, которого поддерживала организация ЭОКА, и Джон Клеридес, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра.

В результате выборов первым президентом Кипра стал архиепископ Макариос III, получивший поддержку 67 % избирателей. Явка составила 91,2 %. Макариос III занял свой пост 16 августа 1960 года.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
1959 год на Кипре